Василий Васильевич Ерёмин (род. 8 января 1938) — советский слесарь, сотрудник Омского ПО «Полёт», лауреат Государственной премии СССР (1978).

Родился в д. Стайки Хвастовичского района Орловской (ныне Калужской) области.

Окончил училище механизации сельского хозяйства (1957), несколько месяцев работал трактористом. В 1957—1961 гг. служил в армии.

После увольнения в запас поступил на Омский авиазавод № 166 (будущее ПО «Полёт»). Первое время работал кочегаром, затем — слесарем, бригадиром слесарей.

Принимал участие в производстве изделий ракетно-космической техники, в том числе ракетных двигателей РД-170, РД-171 для ракет-носителей «Энергия», «Зенит».

Победитель социалистического соревнования, ударник пятилеток. Под его руководством бригада завоевала звание «Коллектив эффективного труда и отличного качества».

Лауреат Государственной премии СССР (1978). Награждён орденом «Знак Почёта» (1974).

Источники 
 В. В. Ерёмин: [портр.] // Высота «Полёта» / Э. В. Каня. — Омск, 2001. — С. 164;
 Каня Э. В. Василий Васильевич Ерёмин // Высота «Полёта» / Э. В. Каня, С. Н. Прокофьев. — Омск, 2006. — С. 302: портр.;
 Прокопьев С. Н. Ерёмин Василий Васильевич // Энциклопедия города Омска. — Омск, 2011. — Т. 3, кн. 1. — С. 386—387: портр.
 http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf
 http://docplayer.ru/41404186-Omsk-v-licah-omsk-korrespondent.html